22/7 kan syfta på:

 22/7 – en dag i den gregorianska kalendern, se 22 juli
 22/7 – en approximation av talet pi